Châtelet kan syfta på:

Châtelet, Belgien – en kommun i provinsen Hainaut i Belgien
Place du Châtelet – ett torg i Paris
Châtelet (Paris metro)  – tunnelbanestation i Paris
Châtelet-Les Halles  – järnvägsstation i Paris

Personer
Émilie du Châtelet (1706-1749), fransk matematiker